Куреши — пакистанская фамилия. Известные носители:
 Куреши, Айсам-уль-Хак (род. 1980) — пакистанский теннисист.
 Куреши, Моинуддин Ахмад (род. 1930) — пакистанский государственный деятель.
 Куреши, Шах Мехмуд — пакистанский государственный деятель.

Топоним 
 Куреши — деревня, Сланцевский район, Ленинградская область, Россия